Schandau oder Bad Schandau steht für:
 Bad Schandau, Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Žandov (Chlístovice) (Schandau), Ortsteil von Chlístovice, Okres Kutná Hora, Tschechien
 Verwaltungsgemeinschaft Bad Schandau, Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Schiffe:
 Schandau (Schiff, 1864), Dampfschiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Bad Schandau (Schiff, 1892), Dampfschiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft